Годжкін () — британське прізвище, утворене від слова hodge, що означало «батрак».

Відомі особи 

 Алан Годжкін (1914—1998) — британський нейрофізіолог
 Дороті Годжкін (1910—1994) — британська вчена-хімік
  (1798—1866) — британський лікар, епонім хвороби Годжкіна

Див. також 
 5422 Годжкін — астероїд головного поясу, названий на честь Дороті Годжкін

Примітки 

Англійські прізвища